Нарын () — село Эрзинского кожууна Республики Тыва России. Образует Нарынский сумон, где является административным центром и единственным населённым пунктом.

География 
Расположено на реках Нарын и Хондей, в 187 км от столицы республики — города Кызыл. В 30 километрах находится центр кожууна (района) — село Эрзин

 Уличная сеть
состоит из 156 географических объектов

К селу административно относятся 147 местечек (населённые пункты без статуса поселения):

м. Аахынык, м. Ак-Даш, м. Ак-Инек, м. Ак-Кежиг, м. Ак-Хем, м. Алдыы-Кара-Суг, м. Алдыы-Тоопчу, м. Алдыы-Хараган, м. Ана-Суг, м. Аптара-Харл, м. Аптарт, м. Ара-Булак, м. Ара-Булак Бажы, м. Аржаант, м. Артыштыг, м. Асхат, м. Ахнык, м. Бай-Сайыр, м. Бал-Одек, м. Бал-Ужу, м. Балбырха, м. Бор-Толгаа, м. Буга-Овуру, м. Будуу Овюр, м. Будуу-Аразы, м. Будуу-Тасырга, м. Будуу-Тасырга 1, м. Будуу-Тасырга 2, м. Будуу-Ужу, м. Булак-Бажы, м. Булгин-Хар, м. Булук-Кара, м. Бунцут, м. Бургут, м. Бургут-Кара, м. Бухин Овур, м. Дагылды, м. Дагынды Овюр, м. Дашылбыр, м. Девзиг-Одек, м. Дел-Ужу, м. Доора, м. Дургулук, м. Дээт-Сахир, м. Калбак-Даш, м. Капка, м. Кара-Даш, м. Кара-Сайыр, м. Кежеге-Даа, м. Кодур-Кызыл, м. Кожагар, м. Кожээлиг, м. Кок-Инек,Комсомольская улица, м. Куйлуг-Одек, м. Куйлуг-Шат, м. Кун-Сайыр, м. Кызыл Арт, м. Кызыл-Даш,Лесная улица, м. Мантин-Булун, м. Манчилин-Эрик, м. Мараат, м. Марааты, м. Мечик,Улица Мира,Улица Михаил Шойжун, м. Модун-Даваа, м. Мотхол, м. Мурнуу-Чыраалак, м. Мурнуу-Чыраалык, м. Наадым-Тей,Улица Найырал, м. Нам-Хондей,Улица Нарын, м. Нарын, м. Нурмут-Сахир, м. Оваат, м. Оваатин-Ар, м. Олун-Оваа, м. Ортаа-Хараган, м. Оруктуг, м. Отчугаш, м. Савсар, м. Сайыр, м. Сайыр-Аксы, м. Салыг, м. Сонгу-Чыраалык, м. Сор-Толгаа, м. Субботник, м. Сувураа, м. Сувурай, м. Суглуг-Одек, м. Суглуг-Чарык, м. Тайлык-Арзы, м. Такпыр-Тенч, м. Тал, м. Талин-Толга, м. Талык, м. Тел-Ужу, м. Темээн-Чулуу, м. Тес, м. Тунт-Сахир, м. Туралыг, м. Тургулук, м. Улааныг, м. Устуу-Суг, м. Устуу-Тоопчу, м. Устуу-Хараган, м. Усун-Хат, м. Халхатын-Булун, м. Хар, м. Хар-Толга, м. Хар-Хат, м. Харуул-Толга, м. Хач-Сайыр 1, м. Хачын-Сайыр, м. Хенгирикти, м. Хецин, м. Хоер-Овгон, м. Хой-Оорга, м. Хол-Адаа, м. Холегелиг, м. Хонглин, м. Хондей, м. Хошээлиг, м. Хошээлиг-Ужу, м. Хошээт, м. Хулгуна-Одек, м. Хуне, м. Хутин-Цохээ, м. Хутун-Цохе, м. Хуулуг, м. Хуут, м. Цав-Саар, м. Цагаан-Даваа, м. Цагаан-Тологой, м. Цагыр Арызы, м. Цангин-Булук, м. Цулин-Тасырга, м. Цулин-Ужу, м. Цуун-Тарбак,Улица Чаа-Суур, м. Чинзе, м. Чоогей, м. Чулуун-Хашаат, м. Чылыг-Хонаш, м. Шалды-Арты, м. Шар-Толга, м. Шар-Ямаат, м. Шарбалэ, м. Ширингит, м. Шолук Аксы, м. Эрээн, м. Ямаалык.

История 
Согласно Закону Республики Тыва от 24 декабря 2010 года N 268 ВХ-I Нарын возглавило образованное муниципальное образование «Нарынский сумон».

Население

Известные уроженцы, жители 
5 августа 1934 года в Нарыне родился Григорий Чоодуевич Ширшин,  первый секретарь Тувинского республиканского комитета партии (до июня 1990 г. — обком КПСС), депутат Верховного Совета СССР IX—XI созывов, в 1995-1998 годы – председатель Великого Хурала (съезда) народа Республики Тыва. 

28 сентября 1963 года в Нарыне родился Лудуп Роман Дамдынович, — поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей Тувы, член Союза писателей России.

Инфраструктура 
МБОУ Средняя общеобразовательная школа с. Нарын

МБДОУ д/с № 1 «Хуннээрек» с. Нарын

МБДОУ д/с № 2 «Хензигбей» компенсирующего вида с. Нарын

Хурал Представителей Сумона Нарынский

20 августа 2018 открыта спортивно-юношеская площадки имени Елены Нурзат.

Транспорт 
Автодорога МР-82 «Эрзин — Нарын» .

Примечания 

Населённые пункты Эрзинского кожууна